Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute à Kitzbühel du 17 au .

Katja Ebbinghaus remporte le simple dames. En finale, elle bat Marijke Jansen.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katja Ebbinghaus et Heide Schildknecht-Orth.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1972 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Autriche
1972 en Autriche
Tennis en juillet 1972